Klara-Klöster oder Klara-von-Assisi-Klöster sind Klöster, die das Patrozinium der heiligen Klara von Assisi (1193/94–1253), der Ordensgründerin der Klarissen, tragen. Gedenktag ist der 11. August.

In anderen Sprachen:
;

;
;

;

;

;

Liste

Argentinien 

 Monasterio de Santa Clara, Puan, Puan, Buenos Aires (Arme Klarissen)

Deutschland 

 in Bamberg: Klarissenkloster Bamberg (ehem. Kloster)
 in Balsbach/Odenwald: St. Clara Kloster (ehemals Klarissen-Kapuzinerinnen OSCCap)
 in Dingolfing: Kloster St. Clara (ehem. Kloster)
 in Heilbronn: Klarakloster (Heilbronn) (ehem. Kloster)
 in Mainz: Kloster der Ewigen Anbetung (Klarissen-Kapuzinerinnen OSCCap), seit 1860, bestehend;Klarissenkloster St. Klara („Reichklara“, 1272–1781), jetzt Naturhistorisches Museum (Mainz)
 in Nürnberg: Klarissenkloster St. Klara (Nürnberg) (ehem. Kloster)
 in Köln: Klarissenkloster Sankt Clara (1306–1802), Neugründung 1918 in Köln-Kalk, bestehend
 St.-Klara-Kloster (Speyer) (abgegangen)
 in Regensburg: Klosteranlage St. Klara
 in Senden: Kloster St. Klara (Klarissen-Kapuzinerinnen OSCCap)

Dominikanische Republik 

 Convento de Santa Clara, Santo Domingo (de Guzmán), Distrito Nacional (Klarissen)

Italien 
; Orte A–Z 
 Monastero di Santa Chiara di Carpi, Modena (Klarissen)
 Chiostro Santa Chiara, Napoli (Neapel), Campania (ehem. Klarissenkloster)
 Convento di Santa Chiara di Nocera Inferiore, SA (Klarissen)
 Monastero di Santa Chiara di San Miniato, Pisa, Toskana (ehem. Klarissenkloster)

Kuba 

 Convento de Santa Clara, Ciudad de la Habana (Havanna) (Klarissen)

Österreich 

 Kloster St. Clara, Wien (ehem. Klarissenkloster)

Peru 
; Gemeinden A–Z
 Convento de Santa Clara, Ayacucho, Ayacucho
 Convento de Santa Clara, Cusco, Cusco
 Convento de Santa Clara, Barrios Altos, Lima, Lima

Portugal 
; Orte A–Z
 Convento de Santa Clara, Bragança, Bragança (ehem. Klarissenkloster)
 Mosteiro de Santa Clara-a-Velha / Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, Coimbra (Klarissen)
 Convento de Santa Clara, Portalegre, Portalegre
 Convento de Santa Clara de Évora, Santo Antão, Évora
 Convento de Santa Clara, São Gonçalo, Amarante, Porto
 Convento de Santa Clara, São Salvador, Santarém, Santarém (ehem. Klarissenkloster)
 Convento de Santa Clara, Vila do Conde, Porto (ehem. Klarissenkloster)

San Marino 

 Monasterio de Santa Clara, San Marino (ehemalig, Museum)

Schweiz 

 Kloster St. Clara Basel BS (ehem. Klarissenkloster)
 Kloster St. Klara Bremgarten AG (ehem. Tertiarinnen)

Spanien 
; Orte A–Z (span.)

 Convento/Monasterio de Santa Clara, Aguilar de Campoo, Palencia
 Convento de Santa Clara, Alcalá de Henares, Madrid
 Real Monasterio de Santa Clara, Allariz, Orense
 Convento de Santa Clara, Almería, Andalusia
 Convento de Santa Clara, Astudillo, Palencia
 Monasterio de Santa Clara, Barcelona, Barcelona
 Convento de Santa Clara de la Columna, Belalcázar, Córdoba
 Convento de Santa Clara, antiguo, Briviesca, Burgos (Klarissen)
 Convento de Santa Clara, Burgos, Burgos
 Convento de Santa Clara, Carmona, Sevilla
 Real Monasterio de Santa Clara/de Nuestra Señora de la Consolación, Calabazanos, Villamuriel de Cerrato, Palencia
 Real Monasterio de Santa Clara, Carrión de los Condes, Palencia
 Convento de Santa Clara, Córdoba, Córdoba
 Monasterio de Santa Clara, Cuéllar, Segovia
 Ermita de Santa Clara, El Puerto de Santa María, Cádiz
 Convento de Santa Clara, Entrena, La Rioja
 Convento de Santa Clara, Estella, Navarra
 Convento de Santa Clara, Guadalajara
 Real Monasterio de Santa Clara, Jaén, Andalusia
 Ermita de Santa Clara, La Gomera, Canarias
 Convento de Santa Clara, [San Cristóbal de] La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Canares (Klarissen)
 Convent of the Ascensión/Santa Clara, Lerma, Burgos
 Convento de Santa Clara, Loja, Granada
 Convento de Santa Clara, Medina de Pomar, Burgos
 Convento/Monasterio [de Santa Clara] de las Madres Clarisas «Gordillas», Medina de Pomar, Burgos
 Convento/Monasterio de Santa Clara, Moguer, Huelva (ehem. Kloster)
 Convento de Santa Clara, Molina de Aragón, Guadalajara (Klarissen)
 Convento de Santa Clara, Montilla, Córdoba
 Monasterio de Santa Clara la Real, Murcia, Murcia
 Monasterio de Santa Clara de Bidaurreta, Oñate, Guipúzcoa
 Ermita de Santa Clara, Ondarroa, Vizcaya
 Convento de Santa Clara, Oviedo
 Monasterio de Santa Clara, Palencia
 Convento de Santa Clara, Palma del Río, Córdoba (ehem. Kloster)
 Convento de Santa Clara, Peñafiel, Valladolid
 Convento de Santa Clara, Salamanca
 Convento de Santa Clara, Sevilla
 Convento de Santa Clara, Soria
 Monasterio de Santa Clara la Real, Toledo, Toledo
 Convento de Santa Clara, Tolosa, Guipúzcoa
 Real Monasterio/Convento de Santa Clara, Tordesillas, Valladolid
 Convento de Santa Clara, Úbeda, Jaén
 Convento de Santa Clara, Valdemoro, Madrid
 Convento de Santa Clara, Valladolid
 Convento de Santa Clara, Vélez-Málaga, Málaga
 Monasterio de Santa Clara, Villalobos, Zamora
 Convento de Santa Clara, Zafra, Badajoz (ehem. Kloster)

Quellen

Weblinks 

 
Kloster Klara Assisi